Nephthea cervispiculosa är en korallart som först beskrevs av Thomson och Dean 1931.  Nephthea cervispiculosa ingår i släktet Nephthea och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
cervispiculosa